Diese Liste der Commonwealth-Meister im Boxen (Schwergewicht) bietet eine Übersicht über alle Commonwealth-Meister im Schwergewicht.

Weblinks 
 Commonwealth Heavyweight Champion auf BoxRec
 Commonwealth Heavyweight Champion auf BoxRec

!Meister im Boxen, Schwergewicht
Commonwealth-Meister, Schwergewicht